Лікарі світу за запобігання ядерної війни () — міжнародний рух працівників охорони здоров'я, діяльність якого спрямована на запобігання ядерного конфлікту і заохочення ядерного роззброєння. Організація була заснована в грудні 1980 року американським професором кардіології Гарвардського інституту громадського здоров'я Бернардом Лаун і радянським доктором медичних наук, директором Всесоюзного кардіологічного наукового центру АМН СРСР Євгеном Чазовим. За свою діяльність у 1984 році організація була відзначена премією ЮНЕСКО, а в 1985 році була удостоєна Нобелівської премії миру за заслуги в інформуванні громадськості й зміні свідомості людства на користь миру. У середині 1980-х кількість членів ВМПЯВ налічувало близько 145 000 чоловік, а до початку 1990-х до руху приєдналося вже близько 200 000 чоловік з більш ніж 60 країн світу. У 2007 році організацією була розпочата кампанія, спрямована на знищення ядерної зброї.

Див. також 
 Кампанія за ядерне роззброєння

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сторінка організації на Nobelprize.org 

Міжнародні організації
Пацифізм
Лауреати Нобелівської премії миру
Рух проти ядерної зброї
Антивоєнний рух